Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1987/88 war die 25. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 15. August 1987 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 29. Mai 1988 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1987/88 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison auch in drei Gruppen unterteilt. Es spielen 18 Mannschaften in den „Gruppe A“ (A Grubu), und jeweils 17 Mannschaften in de „Gruppe B“ (B Grubu) und „Gruppe C“ (C Grubu) um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassige TFF 3. Lig. Im Gegensatz zur Vorsaison ist die Gesamtmannschaftsanzahl um eine Mannschaft reduziert. Zudem wurde die 3-Punkte-Regel (drei Punkte für einen Sieg) eingeführt.

Die Tabellenersten aller drei Gruppen steigen direkt in die höhere Süper Lig auf. Die Mannschaften auf den vier letzten Tabellenplätzen in der Gruppe A und die auf den drei letzten Tabellenplätzen der Gruppen B und C steigen in die TFF 3. Lig ab.

Zu Saisonbeginn sind zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 39 Mannschaften die zwei Absteiger aus der Süper Lig Antalyaspor, Diyarbakırspor und die zehn Aufsteiger aus der damals drittklassigen TFF 3. Lig Bitlisspor, Niğdespor, Bartınspor, Ispartaspor, Menemenspor, Uşakspor, Kütahyaspor, Eyüpspor, Zeytinburnuspor, Trabzonspor (B) und Ünyespor hinzugekommen.

Adanaspor erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe A und stieg damit nach vierjähriger Abstinenz wieder in die Süper Lig auf. In der Gruppe B erreichte Kahramanmaraşspor die Meisterschaft und stieg damit das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die höchste türkische Spielklasse auf. Konyaspor erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe C und stieg wie Kahramanmaraşspor das erste Mal in die Süper Lig auf.

Zum Saisonende sind aus der Gruppe A die Mannschaften MKE Kırıkkalespor, Niğdespor, Bayburtspor, aus der Gruppe B die Mannschaften Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor, Ünyespor und aus der Gruppe C die Mannschaften İzmirspor, Fatih Karagümrük SK, Kırklarelispor abgestiegen.

Der Verein Beykoz Gençlik Kulübü, kurz Beykozspor, änderte vor dieser Saison seinen Namen in Sümerbank Beykoz Spor Kulübü, kurz in Sümerbank Beykozspor, um.

Die Torschützenkrone der der gesamten Liga und der Gruppe B teilten sich mit 26 Treffern Mehmet Özdilek vom osttürkischen Vertreter Kahramanmaraşspor und Hakan vom westtürkischen Vertreter İnegölspor. In der Gruppe A wurden mit 20 Treffern Çetin Anda von Erzurumspor Torschützenkönig, während in der Gruppe C Ertan Sözmener von Kuşadasıspor mit 19 Treffern Torschützenkönig wurde.

Gruppe A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe C

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1987/88 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1987/88 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1987/88
Fußballsaison 1987/88